Auguste Baron (1794-1862), universitaire belge ;
 Auguste Baron (1855-1938), pionnier du cinéma français.